Исаак Свирс или Айзек Свеерс (; , Неймеген — ) — нидерландский адмирал, флотоводец XVII века.

Вице-адмирал Исаак Свирс родился в Неймегене. В отличие от большинства голландских флотоводцев, он не был из семьи моряков или связанных с морем. В 1641—1645 работал в Бразилии в качестве клерка и нотариуса.

Арестованный и заключенный португальцами, был отправлен в Лиссабон, но бежал и вернулся в Нидерланды. Нанялся в торговый флот, позже в 1649 году вступил в Королевский военно-морской флот.

Мичманом участвовал в морских экспедициях против берберских пиратов (1650—1651), лейтенантом в первой англо-голландской войне (1652), капитаном корабля в 1656 году при осаде Данцига, в 1659 года — в войне против Швеции.

Участник экспедиции адмирала де Рюйтера к берегам Западной Африки и Америки.

Во время второй англо-голландской войны (1665) был назначен контр-адмиралом.

С 1666 — вице-адмирал.

Командовал нидерландским флотом во время Третьей англо-голландской войны. Отличился в четырёхдневном сражении и в Прибалтике. В ходе четырёхдневного сражения нанес тяжелую потерю англичанам: один из лучших их кораблей, Prince Royal, флагман адмирала , сел на южную оконечность мели, где был захвачен голландцами под командованием Исаака Свирса и сожжен. Это был первый и последний случай в британской истории, когда столь высокопоставленный адмирал был взят в плен со своим кораблем. 

Адмирал Свирс был убит во время сражения у острова Тексел 21 августа 1673 года в результате прямого попадания в него вражеского 24-хфунтового ядра.

Именем адмирала был назван ракетный фрегат HNLMS «Исаак Свирс» (F 814) Королевских военно-морских сил Нидерландов (1965—1990).

Примечания

Ссылки 
 Isaac Sweers

Адмиралы Нидерландов
Родившиеся в Неймегене
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах